Sand Point – città dell'Alaska (USA)
Sand Point – penisola dello stato di Washington nei pressi di Seattle (USA)
Sand Point – località dell'Ontario (Canada)